

Patronyme

 Andrea Jürgens (1967-2017), chanteuse allemande de schlager ;
 Curd Jürgens (1915-1982), acteur et réalisateur de cinéma allemand et autrichien ;
 Hermann Jürgens (1846-1916), prêtre jésuite allemand, archevêque de Bombay ;
 Jürgen Jürgens (1925-1994), chef de chœur et professeur d'université allemand ;
 Renate Jürgens-Pieper (née en 1951), femme politique allemande.

Pseudonyme
 Udo Jürgens (1934-2014), compositeur et chanteur autrichien de schlager.

Patronyme allemand
Patronyme germanique
Patronyme austro-bavarois